Season of the Witch ist der Titel folgender Filme:
 Akujo no kisetsu, japanischer Thriller (1958) von Minoru Shibuya
 Hungry Wives (Alternativtitel), US-amerikanischer Horrorfilm (1972) von George A. Romero
 Hexenkessel (1973) (Season of the Witch war der Arbeitstitel; publizierter Titel: Mean Streets), US-amerikanischer Kriminalfilm von Martin Scorsese
 Halloween III, US-amerikanischer Horrorfilm (1982) von Tommy Lee Wallace
 Der letzte Tempelritter, US-amerikanischer Abenteuerfilm (2011) von Dominic Sena

außerdem:

 Season of the Witch (Lied), Lied des Sängers Donovan